J.C. Clausen (Jens Christian Clausen) er navnet på flere personer:

 J.C. Clausen (arkitekt) (1835-1886) – dansk arkitekt
 J.C. Clausen (direktør) (1918-1986) – dansk direktør